В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Живописца вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, такие как переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 

 Списки звёзд по созвездиям
 Список ближайших звёзд

Ссылки 

 
 
 

Живописец (созвездие)
Живописец